Дарья Храмцова:
 Храмцова, Дарья Владимировна (род. 1988) — российская киноактриса.
 Храмцова, Дарья Юрьевна (род. 1990) — российская легкоатлетка.